La saison 2006-2007 de Pro B est la soixante-huitième édition du deuxième plus haut niveau du championnat de France de basket-ball, la quatorzième sous l'appellation « Pro B ». Les meilleures équipes de la division accèdent à la Pro A la saison suivante.

Vichy, premier de la saison régulière, remporte la finale du championnat contre Quimper, troisième, et est couronné champion de France de Pro B pour la troisième fois. Les auvergnats sont promus en Pro A pour la saison 2007-2008.

Formule 

Dix-huit clubs professionnels s'affrontent lors de la saison régulière qui se déroule du 22 septembre 2006 au 9 mai 2007. Chaque équipe dispute trente-quatre matchs, dont dix-sept à domicile et dix-sept à l'extérieur, soit deux rencontres contre chaque adversaire de la division. À l'issue de la saison, le premier du classement est directement promu en Pro A pour la saison 2007-2008. Les équipes classées  et  sont reléguées en NM1.

Les huit meilleures équipes de la saison régulière sont qualifiées pour les playoffs et s'affrontent sous forme d'un tournoi qui se tient du 15 mai au 2 juin 2007. Les quarts de finale opposent le premier de la saison régulière au huitième, le second au septième, le troisième au sixième et le quatrième au cinquième, et se disputent au meilleur des 3 manches, au même titre que les demi-finales. La finale se tient à la Bercy Arena le 2 juin sur un match sec. L'équipe vainqueur de ce match est couronnée championne de France de Pro B et accède à la Pro A. Si l'équipe championne est également l'équipe ayant remporté la saison régulière, alors l'équipe classée deuxième de la saison est promue en Pro A.

Clubs Participants 

Légende des couleurs

Saison régulière

Classement 

|

|}

Équipe leader journée par journée

Matches

Playoffs

Promotions et relégations 

La Ligue nationale de basket-ball ayant pris la décision de réduire le nombre d'équipes évoluant en Pro A pour la saison 2007-2008, en passant de 18 à 16 clubs, seule la Jeanne d'Arc de Vichy accède sportivement à l'élite à l'issue de cette saison. Néanmoins, le club de Levallois-Perret est également promu grâce à sa fusion avec le Paris Basket Racing. 

Cette réduction du nombre d'équipe entraîne la relégation en Pro B de trois clubs évoluant en Pro A lors de la saison 2006-2007, au lieu de deux. Les organisateurs sont donc contraints de rendre la  du championnat de Pro B relégable pour conserver un championnat à 18 équipes. Ainsi, Antibes (), Mulhouse () et Angers () sont relégués en NM1.

Distinctions individuelles

Trophées officiels

Leaders statistiques

Notes et références

Références

Voir aussi 

 Saison 2006-2007 de Pro A
 Saison 2006-2007 de Nationale 1
 Saison 2006-2007 de LFB (féminin)
 Coupe de France 2006-2007

2006-2007
Basket-ball M2
France M2
Championnat M2